Розва́жа — улица в Великом Новгороде. Расположена на Софийской стороне, в южной части исторического Неревского конца. Берёт начало от перекрёстка с улицами Газон и Большая Санкт-Петербургская и проходит до моста Александра Невского. Протяжённость — 400 м. Название происходит от древнерусского имени Розвад.

История 
Первое упоминание Розважей улицы относится ко второй половине XIII века и встретилось в берестяной грамоте № 1055:

‘[Поклон от такого-то такому-то] на Розваже улице. Отдай кожю Остафье-дьякону, а я с тобою сам рассчитаюсь. Кожа мне нужна’.

Далее упоминается в Новгородской первой летописи под 6819 (1311) годом в связи с пожаром в Неревском конце:

Параллельно Розваже по территории современного Кремлёвского парка проходила улица Садовая. Между ними в XIX—начале XX века располагался госпиталь и подворье Ефремо-Перекомского монастыря.

В XIX в. улица Разважская
 Разважская улица после революции была переименована в улицу Володарского. 
 1 апреля 1946 года решением Новгорисполкома улица была переименована в Садовую.
 16 сентября 1971 года решением исполкома Новгорсовета переименована в улицу Горького, как бы продолжив таким образом уже существовавшую улицу Горького (См. улица Газон).
 12 сентября 1991 года Новгорсовет народных депутатов возвратил историческое название.

После Великой Отечественной войны застроена административными и жилыми зданиями. В настоящее время (2011) застройка улицы односторонняя, по нечётной стороне; на Розваже находятся УВД Новгородской области, здание старого универмага. На противоположной стороне располагается Кремлёвский парк.

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир И. И. Улицы Новгорода: справочник. — Л., 1975. С. 30-32
  М.В.Муравьев. Новгород Великий.  Исторический очерк  и путеводитель. Ленинград, (1927 год) - С. 43

Примечания 

Улицы Великого Новгорода